Гуль — многозначный термин.

Фамилия 
 Гуль, Адольф Фриц (; 1917—1977) — немецкий дирижёр и педагог.
 Гуль, Роман Борисович (1896—1986) — русский эмигрантский писатель, журналист и общественный деятель, издатель.
 Гуль, Любовь Ивановна (1920 — ?) — гальванист Уральского механического завода, Герой Социалистического Труда.
 Гуль, Хамид (1936—2015) — генерал сухопутных войск Пакистана и военный аналитик.
 Гуль, Юлия Николаевна (род. 1976) — российская актриса.

Топоним 
 Гуль () — коммуна в Норвегии.
 Гуль () — коммуна во Франции.
 Гуль () — посёлок в Словакии.

Другое 
 Гуль — существо из арабских мифов, оборотень, обитающий в пустыне и питающийся свежей мертвечиной.
 Ghoul, The Ghoul — название ряда фильмов ужасов.

См. также 
 Гул
 Гули
 Гуля
 Гулли
 Гулль
 Новый Гуль